Виктор Павлович Пуганов (10 февраля (27 января) 1901, Астрахань, Российская империя — 24 июня 1941, дер. Буховичи, Брестская область, БССР, СССР) — советский военачальник. Генерал-майор (1940).

Образование  
Окончил Астраханскую пулеметную школу (1919), Высшую школу военной маскировки в Москве (1922), Военную академию имени М. В. Фрунзе (1928).

Биография 
Родился в семье рабочих.

Работал кочегаром на речном пароходе.

Член ВКП(б) с 1919 года.

Служба  
С июня 1919 года — красноармеец 1-го Астраханского саперного батальона рабочих 11-й армии Кавказского фронта.

С июля по октябрь 1919 года — курсант Астраханской пулеметной школы Кавказского фронта.

С октября 1919 года — командир пулеметного взвода 302-го стрелкового полка, 306-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии 11-й армии.

С июля 1920 года — командир учебно-пулеметного взвода дивизионной школы 34-й стрелковой дивизии. Принимал участие в боях под Астраханью, Царицыном и Чёрным Яром (октябрь 1919 — январь 1920), в Доно-Манычской, Тихорецкой и Кубано-Новороссийской операциях, в боях в районе Туапсе — Сочи (январь — май 1920). В августе, будучи командиром бронемашины, участвовал в боях с «армией возрождения России» на Кубани.

С октября 1922 года — на лечении в 1-м командирском госпитале Москвы.

С мая 1923 года — командир взвода отдельной учебной военно-маскировочной роты.

С июля 1924 года — заведующий классом батальонной школы 11-го Приморского стрелкового корпуса.

С ноября 1924 года — командир взвода саперного батальона 19-го стрелкового корпуса в Сибирском военном округе.

С декабря 1924 года — заведующий классом батальонной школы 19-го стрелкового корпуса.

С 1 июля 1928 года — начальник штаба 89-го Чонгарского стрелкового полка в Украинском военном округе.

С декабря 1929 года — преподаватель Ленинградских бронетанковых курсов РККА имени А. С. Бубнова.

С 1 апреля 1931 года — помощник начальника учебного отдела Ленинградских бронетанковых курсов РККА имени А. С. Бубнова.

С 5 декабря 1931 года — старший командир-руководитель Ленинградских бронетанковых курсов РККА имени А. С. Бубнова. 

С июня 1934 года — начальник штаба отдельного учебного танкового полка в Украинском военном округе.

С марта 1936 года — начальник 1-й (оперативной) части штаба 5-й танковой бригады.

С июня 1936 года — помощник начальника 1-го отделения 1-го отдела Автобронетанкового управления РККА. 

С сентября 1937 года — помощник начальника 1-го отдела Автобронетанкового управления РККА.

С июля 1938 года — заместитель начальника Автобронетанкового управления РККА. С июля 1940 года — по совместительству редактор «Автобронетанкового журнала».

C августа 1940 года — начальник Управления боевой подготовки Главного автобронетанкового управления РККА.

С марта 1941 года — командир 22-й танковой дивизии 14-го механизированного корпуса.

24 июня в ходе боя за Именинский аэродром погиб в танке. Похоронен в городе Кобрин.

Награды 
 Орден Красного Знамени (1938).
 Орден Отечественной войны I степени (1965, посмертно).
 Медаль «XX лет РККА» (1938).

Литература 
 Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь. Том I. Командиры мотострелковых, моторизованных, кавалерийских, воздушно-десантных, артиллерийских, минометных, танковых и народного ополчения дивизий. — М., 2011.
 Командный и начальствующий состав Красной Армии в 1940—1941 гг. Структура и кадры центрального аппарата H КО СССР, военных округов и общевойсковых армий. Документы и материалы. — М., 2005.
 Главное автобронетанковое управление. Люди, события, факты в документах. 1929—1941 гг. Книга I. — М., 2004.
 Кононов И. В. В огне. — В кн.: Буг в огне. — Минск, 1965.

Ссылки 
 Пуганов Виктор Павлович // Танковый фронт. 1939—1945.
 Виктор Павлович Пуганов.

Генерал-майоры (СССР)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне